Шейбан — монгольский военачальник, внук Чингисхана.
 Шейбан — город в Иране, в провинции Хузестан.

См. также 
 Шейбани